Natalie Davis (Le Tueur aux Maquettes), est une tueuse en série fictive apparue dans la série américaine Les Experts, interprétée par l’actrice Jessica Collins.

Modus operandi 
Après avoir tué sa victime, il laisse une miniature de la scène de crime à côté de la victime. Dans certains cas, la miniature est délivrée à la personne chargée de la résolution de l’affaire. La miniature représente la scène de crime avec tous les détails, dans certains cas, Grissom y découvre des indices, juste en observant la maquette.  Dans la maquette, tout est représenté à l’échelle 1/24. Le tueur utilise du sang de sa victime pour représenter le sang dans la maquette, et à chaque fois il laisse une photo d’une poupée. Ses victimes ont été tuées différemment. Beaucoup de ses victimes l’ont employée chez eux, et ils ont des relations avec son père. C’est l’eau de Javel qu'il utilise pour choisir ses victimes.

Création
Le mode opératoire du tueur aux maquettes a été inspiré par Nutshell Studies of Unexplained Death, une série des dioramas utilisés au Département de Police de Baltimore. Ces maison de poupée ont été explorées en détail dans le documentaire Of Dolls and Murder.

Biographie
Natalie est la fille aînée de Christopher Davis, un talentueux ventriloque. Natalie avait une sœur qui s’appelait Chloe.  Natalie était jalouse de sa sœur, mais les deux sœurs avaient de bonnes relations jusqu’à ce que leur mère meure.  Juste après, en 1981, Natalie tue sa sœur en la poussant de leur cabane perchée dans un arbre. Ce fut son premier meurtre, et c'est le seul à ne pas avoir une maquette. Son père nettoya le sang de sa sœur avec de l’eau de Javel, et c’est pour ça qu’elle utilise l’eau de Javel pour choisir ses victimes et qu'à chaque fois elle laisse un bidon d’eau de Javel dans la maquette.

Après ces événements, son père la plaça dans un centre d’adoption. Natalie a finalement été adoptée par Ernie Dell. Dell aida Natalie à construire ses trois premières maquettes.  Après avoir découvert ses meurtres, Dell avoue être le tueur aux maquettes pour la protéger et se suicide. Natalie choquée par la mort de Dell décide de se venger de Gil Grissom, qu’elle juge responsable de la mort de son père Dell. Natalie découvre la relation amoureuse de Grissom et Sara et décide de prendre sa vengeance en tuant Sara.

Natalie avait une mémoire photographique ; elle se souvient de chaque détail qu’elle voit.

Victimes connues

Chloe Davis
C’est la sœur de Natalie, il s’agit de sa première victime.

Izzy Delancy

Grissom et son équipe trouvent la rock star mort dans sa cuisine,  à ses côtés, ils découvrent une maquette de la scène de crime. La maquette est un parfait diorama, tous les objets ont été inclus. Ils trouvent aussi une photo d’une poupée à l’intérieur de maquette cachée derrière un cadre, et de l’eau de Javel.    

Cause de meurtre : Delancy  lui a rappelé d’utiliser de l’eau de Javel pour se débarrasser de la tâche sur son survêtement.

Penny Garden

Penny Garden une femme âgée est trouvée morte dans sa maison. Il est  révélé qu’elle souffre d’un cancer. Penny ne prend pas ses médicaments qui étaient introuvables dans la maison.  Les experts suspectent au début son neveu qui était dans le passé un toxicomane. Grissom découvre que le meurtre est l’œuvre du tueur aux maquettes.    

L’autopsie révèle une grande quantité de nicotine dans son sang. Le tueur lui a injecté de la nicotine liquide dans sa bouteille de cherry. La maquette a été délivrée par Ernie Dell.

Cause de meurtre :

Raymundo Suarez
La victime est trouvée électrocutée dans une baignoire utilisée pour tuer des poulets.  Une maquette de la scène de crime est trouvée à côté.

Officier Kamen/Barbara Tallman   
Après le retour de Grissom de son congé sabbatique, il trouve un paquet délivré à son bureau, et il est choqué quand il trouve à l’intérieur une autre maquette.  Un journal dans la maquette indique que la victime n’est pas encore morte. L’équipe réussit à trouver la victime et essaye maintenant de lui tendre un piège.  Le tueur n’est pas venu pour commettre le meurtre comme il est indiqué dans le journal, mais Sofia trouve l’officier Kamen, qui joue le rôle de la victime, morte.

La victime  Barbara Tallman a été trouvée le lendemain morte comme il est indiqué dans la maquette. Les Experts résolurent cette affaire en découvrant qu’il ne s’agissait pas de l'œuvre du tueur aux maquettes, le meurtrier étant en fait son frère.

Sara Sidle (a survécu) 
Dans le dernier épisode de la septième saison, l’identité de tueur est révélée, mais il réussit à kidnapper Sara. Natalie avait découvert la relation amoureuse entre Grissom et Sara, et elle décide de tuer Sara pour prendre sa vengeance de Grissom, qu’elle considère responsable de la mort de son père adoptif. Sara réussit à s’échapper.

Suspects

Sven Delancy
La première personne suspectée d’être le tueur en série est le fils d’Izzy Delancy, issu de son premier mariage. Sven suit une thérapie deux fois par semaine depuis qu’il a six ans. Il a un talent pour l’architecture et peut faire des dessins en 3D des gratte-ciels. Sven n’était pas affecté par la mort de son père. Durant l’interrogatoire, il s’évanouit lorsqu'on lui montre des photos tachées de sang ce qui prouve son innocence.

Ernie Dell
Ernest Edward "Ernie" Dell devient le suspect principal après que les Experts ont pu le lier aux trois meurtres. Les Experts trouvent plusieurs maquettes à son domicile. Dell se suicide en avouant qu’il est le tueur aux maquettes.

Lionel Dell/Mitchell Douglas
En cherchant dans des vieilles vidéos, l’équipe découvre que Dell avait un enfant qui a changé de nom. Lionel n’avait pas de bonnes relations avec son père.  L’équipe découvre aussi que son père a adopté pas moins de treize enfants et que l’un d’eux pourrait bien être le tueur.  Les experts ont pu réduire la liste des suspects en découvrant que le tueur est une femme.

Épisodes 

 Que le spectacle commence (701)
 Le spectacle est terminé (702)
 Maison de poupée (707)
 Meurtres en miniatures (710)
 Intuition féminine (711)
 Le Monstre dans la boîte (716)
 Les Rats du labo (720)
 Poupée de chair et de sang (724)
 La proie du désert (801)
 Échos du passé (907)

Personnage des Experts
Tueur en série à la télévision